Cícero puede referirse a:

 Cícero, unidad de medida tipográfica.

Personas 
 Cícero Lucena, político brasileño, afiliado al PSDB (1957) .
 Cícero Pompeu de Toledo, dirigente deportivo brasileño de los años 40 y 50.
 Cícero João de Cezare, jugador de fútbol brasileño, conocido como Cicinho (1980).
 Cícero Santos, futbolista brasileño (1984). 
 Jonathan Cícero Moreira, futbolista brasileño (1986) .

Localidades 
 Cícero, pueblo en el Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos.